Ла́сло Бу́даи (, при рождении Ла́сло Бе́днарик — ; 19 июля 1928, Будапешт, Венгрия — 2 июля 1983, Будапешт)) — венгерский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего, игрок сборной Венгрии. Будаи родился в Будапеште и играл в качестве полузащитника и форварда за ФК «Ференцварош», «Гонвед» и «Венгрию». В 1950-е годы он был членом легендарной венгерской национальной команды, известной как «могучие венгры». Среди других членов команды были Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, Шандор Кочиш, Йожеф Божик и Нандор Хидегкути. В его честь был назван стадион Rákospalotai EAC.

Клубная карьера 
За свою карьеру Будаи выиграл четыре чемпионских титула Венгрии. Первый из них был завоёван в 1949 году в ФК «Ференцварош», где товарищами Будаи по команде были Золтан Цибор и Шандор Кочиш. В январе 1949 года, когда Венгрия стала коммунистическим государством, «Ференцварош» был признан непригодным для того, чтобы стать армейским или полицейским клубом, из-за своих правых и националистических традиций. «Ференцварош» сменил ÉDOSZ, профсоюз работников пищевой промышленности, и их лучшие игроки, включая Будаи, Цибора и Кочиша, были призваны в армейскую команду «Гонвед». В составе «Гонведа» Будаи выиграл ещё три титула лиги и Кубок Митропы.

Достижения 
 Олимпийский чемпион: 1952
 Вице-чемпион мира: 1954
 Обладатель Кубка Центральной Европы: 1953
 Чемпион Венгрии: 1949, 1952, 1954, 1955
 Обладатель Кубка Митропы: 1959

Примечания 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»
Игроки ФК «Гонвед»
Футбольные тренеры Венгрии